Черногория принимала участие в конкурсе песни «Евровидение 2014» в Копенгагене, Дания. Представитель и песня были выбраны путём внутреннего отбора, организованным черногорским национальным вещателем «RTCG».

Внутренний отбор 
25 сентября 2013 года «RTCG» подтвердил участие Черногории на конкурсе песни «Евровидение 2014». 19 ноября 2013 года, RTCG провел пресс-конференцию, где был представлен Сергей Четкович как представитель Черногории. На пресс-конференции Четкович заявил, что его главная цель в является том, чтобы провести Черногорию до финала. Четкович уже ранее подавал заявку совместоно с вещателям «RTCG» чтобы представить Черногорию на конкурсе прошлого года, однако из-за нехватки времени он не смог принять участие. Четкович также ранее пытался представлять Сербию и Черногорию на конкурсе Евровидение в 2004 году попав в финал заняв восьмое место с песней «Ne mogu da ti oprostim». Презентация вступления состоялась 9 марта 2014 года.

На Евровидении 
Представитель Черногории на конкурсе будет выступил во второй половине первого полуфинала, который прошёл 6 мая 2014 года в Копенгагене. Страну представлял Сергей Четкович. Прошёл в финал занял 7 место с 63 баллами. В финале занял 19 место. Получил 37 баллов.

См. также 
 Черногория на «Евровидении»
 Евровидение-2014

Примечания 

Страны на «Евровидении-2014»